Spytkowice può riferirsi a diversi comuni della Polonia:
Spytkowice, comune del Distretto di Nowy Targ, nel Voivodato della Piccola Polonia
Spytkowice, comune del Distretto di Wadowice, nel Voivodato della Piccola Polonia